Kleintheater steht allgemein für ein kleines Theater oder eine Kleinkunstbühne und namentlich für:

 Kleintheater Luzern, eine Bühne im schweizerischen Luzern
 Kleintheater Worb, eine Bühne im schweizerischen Worb
 Kleintheater Kramgasse 6, das Vorgängertheater von ONO, einem Kulturbetrieb in der Altstadt von Bern